Carlos Alberto Torres – piłkarz brazylijski, kapitan kadry Brazylii na MŚ w 1970 roku, obecnie trener piłkarski.
 Carlos Alberto Gomes de Jesus – piłkarz brazylijski.